Байшадас-Литоранеас () — административно-статистический мезорегион в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро. Население составляет 700 842 человека (на 2010 год). Площадь — 3 644,660 км². Плотность населения — 192,29 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население мезорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 17 113 230 051,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 32 951,17 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).

Состав мезорегиона 
В мезорегион входят следующие микрорегионы:
 Басия-ди-Сан-Жуан
 Лагус

Рио-де-Жанейро (штат)
Мезорегионы Бразилии